Saint Léonce désigne plusieurs saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
Par ordre chronologique du décès : 
 Léonce de Pergé († vers 300), avec ses compagnons Caton, Attios, Alexandre, Cindée, Mnisithée, Minnaios, Cyriaque, Eukléos, martyrs sous Dioclétien à Pergé en Pamphylie ; célébrés le . 
 Léonce de Nicopolis († vers 320), l'un des Quarante martyrs de Nicopolis en Arménie ; célébré localement le 10 juillet.
 Léonce d'Avranches ( ou ), évêque d'Avranches ; saint normand célébré le ? 
 Léonce de Tripoli (†  ou vers 73), martyr à Tripoli en Phénicie (actuel Liban) avec Hypatios et Théodule ; célébré le 18 juin.
 Léonce de Césarée (), évêque de Césarée ; célébré localement le 13 janvier.
 Léonce de Fréjus († 433), évêque de Fréjus, ami de saint Jean Cassien et soutien de saint Honorat ; célébré le 1er décembre. 
 Léonce d'Achaïe (), fils d'un administrateur du Péloponnèse, moine ermite au mont Klokos ; célébré localement le 11 décembre.
 Léonce le jeune († 564), archevêque de Diocèse de Bordeaux ; célébré localement le 11 juillet.
 Léonce de Lycie ( ?), moine ; célébré le 22 février.
 Léonce de Constantinople (), martyr des saintes icônes ; célébré le 9 août.
 Léonce de Saintes († 640), évêque de Saintes ; célébré le 19 mars.
 Léonce de Rostov († 1077), né à Kiev, évêque missionnaire et martyr ; célébré localement le 23 mai.
 Léonce de Jérusalem († 1175 ou 1190), ou Léonce II, Patriarche de Jérusalem et thaumaturge, ermite à Patmos ; célébré le 14 mai.

Saints et bienheureux catholiques 
 Cronidès, Léonce et Sérapion sont des martyrs à Alexandrie, sous l'empereur Maximin  ().

Saints orthodoxes 
 Léonce ( ou ), martyr par le feu avec Domnin, Domèce et Térence ; fêtés le 16 octobre.
 Léonce de Dionysiou († 1580), moine myroblyte ; fêté le 18 juin. 
 Léonce des Grottes de Kiev (), moine ; fêté le 18 juin.

Références